hrabstwo Quitman (ang. Quitman County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Quitman (ang. Quitman County) w USA, w stanie Missisipi